Partidul Național Democrat al Germaniei (în ; NPD) este un partid german de extremă dreapta, cel mai numeros partid neonazist din 1945. Liderul său este Frank Franz. Deși NPD nu este reprezentat în Parlamentul Federal al Germaniei, partidul deține 5 mandate în Parlamentul Regional Mecklenburg - Pomerania Inferioară, dar și un mandat în Parlamentul European. În perioada anilor 1960–1970 partidul a obținut o serie de victorii la alegerile pentru parlamentele regionale din vestul Germaniei și a fost foarte aproape de a intra în Bundestag la alegerile federale din 1969, obținând 1.422.010 voturi (4,3%). Ulterior, NPD a suferit de o serie de scindări și nu a mai fost capabil să obțină mandate în Parlamentul Federal. Doar la începutul anilor 2000, partidul a reușit să obțină o susținere din partea alegătorilor, fiind reprezentat în 2 landtaguri din estul Germaniei (Mecklenburg - Pomerania Inferioară și Saxonia).

Rezultate electorale 

Pe orizontală sunt înșirate cele 16 landuri ale Germaniei.

Partide politice din Germania